Cameron Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cameron Peak (Colorado)	
 Cameron Peak (Montana)